El término Izobilni  puede referirse a:

Izobilni, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Izobilni, localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Izobilni, localidad del krai de Stávropol, en Rusia.